

Geografia
 Collide – demo dell'antica Attica

Musica
 Collide – gruppo musicale industrial rock/darkwave nordamericano
 Collide – album degli Skillet del 2003
 Collide – singolo di Howie Day del 2004, dall'album Stop All the World Now
 Collide – singolo degli Skillet del 2005, dall'album omonimo
 Collide – singolo di Krystal Meyers del 2006, dall'album Dying for a Heart
 Collide – singolo di Leona Lewis del 2011, dall'album Glassheart

Cinema
 Autobahn - Fuori controllo (Collide) – film del 2016 diretto da Eran Creevy